SJV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Javier (Bolivia)